

Lokalizacje

Niemcy 
 Glattbach – dzielnica Lindenfelsu 
 Glattbach – dzielnica gminy Dermbach, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Glattbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Glattbach – rzeka, dopływ Aschaff